Swarovski steht für:
 D. Swarovski, ein Tiroler Unternehmen
 Swarovski Kristallwelten, ein Museum
 FC Swarovski Tirol, ein Fußballverein
 WSG Swarovski Wattens, ein Sportverein

Swarovski ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Swarovski (1891–1960), österreichischer Unternehmer
 Daniel Swarovski (1862–1956), österreichischer Unternehmer
 Daniel Swarovski II (1914–1992), österreichischer Autor und Vizepräsident des Österreichischen Roten Kreuzes
 Diana Langes-Swarovski (* 1971), österreichische Unternehmerin und Präsidentin des Fußballvereins WSG Swarovski Wattens
 Elisabeth Swarovski, österreichische Unternehmerin und Präsidentin des Footballvereins Swarco Raiders Tirol
 Fiona Swarovski (* 1965), schweizerisch-italienisch-österreichische Unternehmerin und Designerin
 Friedrich Swarovski (1890–1961), österreichischer Unternehmer
 Gernot Langes-Swarovski (1943–2021), österreichischer Unternehmer
 Manfred Swarovski (1941–2018), österreichischer Unternehmer, siehe Swarco Holding
 Markus Langes-Swarovski (* 1974), österreichischer Unternehmer, derzeitiger Konzernsprecher des Familienunternehmens
 Maya Langes-Swarovski (1937–2019), österreichische Unternehmerin
 Victoria Swarovski (* 1993), österreichische Popsängerin
 Wilhelm Swarovski (1888–1962), österreichischer Unternehmer und Gründer der Swarovski Optik KG (1949)